Delitz ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Delitz (1939–2003), deutscher Heimat- und Bauforscher
 Friederike Luise Delitz (1791– 1813), preußische Brandstifterin
 Heike Delitz, deutsche Architektin, Soziologin, Hochschullehrerin und Fachbuchautorin
 Leo Delitz (1882–1966), österreichischer Maler und Grafiker
 der Mitglieder der altadligen Familie Delitz, siehe Delitz (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Delitz am Berge